Flabellomicrosiphum är ett släkte av insekter. Flabellomicrosiphum ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Långrörsbladlöss
Flabellomicrosiphum